Villani:
 Cédric Villani, um matemático francês
 Emerson Villani, um guitarrista brasileiro
 Giovanni Villani
 Sofia Villani Scicolone